La Coppa di Israele 1995-1996 è la 36ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1995-1996

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1995
Pallacanestro nel 1996
Coppa di Israele di pallacanestro maschile